Скирта Андрій Вікторович (1992—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скирта Олексій Анатолійович (? — 2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Скирда